Cuchillejo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Bupleurum praealtum.
 El nombre común de la planta Lathyrus clymenum.
 El nombre común de la planta Vicia lutea''.
 Cerro de Cuchillejo, pico más alto de la provincia de Valladolid (Castilla y León, España).